Il singolare del torneo di tennis Noto International Women's Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Doroteja Erić che ha battuto in finale Eri Hozumi 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Eri Hozumi (finale)
 Junri Namigata (secondo turno)
 Monique Adamczak (secondo turno)
 Misa Eguchi (secondo turno)

 Mari Tanaka (semifinali)
 Miharu Imanishi (quarti di finale)
 Fangzhou Liu (primo turno)
 Chin-Wei Chan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Noto International Women's Open 2013